( für Razzia, Überfall, Raubzug) steht für:
 Raid (Militäraktion), einen Anglizismus für militärische Kommandounternehmen (z. B. der Wikinger)
 Raid (Computerspiel), einen Fachbegriff aus dem Bereich Computerspiele
 Raid (Insektenspray), einen internationalen Markennamen für Insektenspray-Produkte
 Razzia, eine überraschende Polizeiaktion
 Rallye Raid, eine Art Langstrecken-Rallye, die im Gelände ausgetragen wird
 River Raid, ein ab 1982 vom Spielehersteller Activision weltweit veröffentlichtes Videospiel
 The Raid, einen indonesischen Actionfilm aus dem Jahr 2012

Raid ist der Familienname folgender Personen:
 Balthasar Raid (auch Reith; ~1495–1565), evangelischer Theologe und Reformator
 Kaljo Raid (1921–2005), estnischer Komponist
 Stefan Raid (* 1970), deutscher Basketballfunktionär

RAID steht als Abkürzung für:
 RAID (Redundant Array of Independent Disks), eine Technik zur Organisation mehrerer physischer Massenspeicher
 Rapid Aerostat Initial Deployment System, einen Beobachtungs-Zeppelin der US Army
 Recherche Assistance Intervention Dissuasion, eine Sondereinheit der französischen Nationalpolizei

Siehe auch:
 Raidt
 Rait
 Raith
 Reit
 Reith
 Raider

RAID